El término conjuro puede referirse:

 a un conjuro, una fórmula mágica para un hechizo;
 a las palabras litúrgicas o rituales pronunciadas durante un exorcismo;
 a una conjuracion.